Сэр Джеймс Кларк Росс (; 15 апреля 1800, Лондон — 3 апреля 1862, Эйлсбери) — британский военный моряк, исследователь полярных районов, член Королевского географического общества () с 1848 года.

Биография 
Родился 15 апреля 1800 года в Лондоне. По происхождению шотландец.

Во флот попал ещё в двенадцатилетнем возрасте, оказавшись на корабле своего дяди — капитана Джона Росса. В 18 лет он с дядей на судне «Изабелла» отправился в первое путешествие в Арктику в район Баффиновой Земли, в 1820-х гг участвовал в трёх северных экспедициях под руководством У. Э. Парри в исследовании Северо-Западного прохода. 2 июля 1823 года Росс впервые обнаружил розовую чайку на полуострове Мелвилл (в дальнейшем эту птицу называли «чайкой Росса»).

В 1829—1833 вновь исследовал Арктические районы под руководством своего дяди Джона Росса. В 1831 году ими был открыт Северный магнитный полюс.

В 1839—1843 гг на кораблях «Эребус» и «Террор» предпринял величайшее для того времени исследование Антарктики, открыв море и величайший шельфовый ледник, названные в его честь. В 1841 году Джеймс Росс открыл антарктические вулканы Эребус и Террор, названные в честь его кораблей. В 1842 году первым из людей Росс пересёк отметку 78° южной широты.

За время экспедиции были исследованы берега Земли Виктории в Антарктиде. Однако открытые территории Росс считал островами, а не материком. Кроме того, в самой Антарктиде он не высаживался.

По возвращении из Антарктики Росс получил рыцарство и титул «сэр», а во Франции был представлен к Ордену Почётного легиона. В 1847 году о своих исследованиях написал книгу «A Voyage of Discovery and Research to Southern and Antarctic Regions».

В 1848—1849 гг на судне «Энтерпрайз» Росс руководил экспедицией для поиска Джона Франклина, не увенчавшейся успехом.

Джеймс Росс умер в Эйлсбери в 1862 году.

Личная жизнь 
Росс был женат на леди Энн Коулман, умершей на пять лет раньше него.

Звания 
 лейтенант (26.12.1822)
 коммандер (8.11.1827)
 капитан (28.10.1834)
 контр-адмирал (01.12.1856)

Объекты в честь Росса 
Именем Росса кроме моря и шельфового ледника названы два острова в Антарктике (остров Росса и остров Джеймса Росса), вид тюленей, бабочка чернушка Росса, сектор территориальных претензий Новой Зеландии в Антарктике, корабль, кратер на Луне, город в Калифорнии, гора на острове Кергелен и др.

Изображен на британской почтовой марке 1972 года.

См. также 
 Ричард Бэрд
 Руаль Амундсен
 Эрнст Шеклтон
 Роберт Пири
 Фаддей Беллинсгаузен

Примечания

Ссылки 
 Биография Дж. Росса
 Россы: Джон и Джеймс

Литература 
 

Адмиралы Великобритании
Путешественники Великобритании
Исследователи Арктики
Исследователи Антарктики
Члены-корреспонденты Французской академии наук